Eduardo Noriega puede referirse a:

 Eduardo Sobrino Noriega (1916-2007),  productor y actor cinematográfico mexicano.
 Eduardo Noriega Gómez (1973-), actor español.